«Бурсаспор» () — турецкий футбольный клуб из Бурсы, основанный в 1963 году. Чемпион Турции (2009/10), Обладатель Кубка Турции (1986), пятикратный финалист Кубка Турции (1971, 1974, 1992, 2012, 2015). В настоящее время выступает в Второй Лиге Турции.

История 
«Бурсаспор» был образован 1 июня 1963 года в результате объединения 5 команд города. В память об этом на эмблеме клуба запечатлены 5 разноцветных звёзд, цвета тех пяти команд. В первый же год после образования дебютировал во Второй Лиге Турции.

В 1967 году «Бурсаспор» впервые в своей истории вышел в Суперлигу. Бо́льших успехов команда добилась в розыгрышах Кубка Турции. В 1971 и 1974 годах «Бурсаспор» становился финалистом, а в 1986 году стал победителем. Что касается чемпионата, «зелёные крокодилы» до сезона 2009/10 занимали места не выше середины турнирной таблицы.

В 2004 году «зелёно-белые» вылетели в Первую Лигу, а в 2006 году вновь вернулись в высший дивизион. Историческое событие клуба произошло в сезоне 2009/10.

В сезоне 2009/10 «Бурсаспор», под руководством Эртугрула Саглама, весьма успешно начал чемпионат, что первую половину сезона возглавлял турнирную таблицу. Были одержаны победы над «Галатасараем» (1:0), «Фенербахче» и «Бешикташем» (оба — 3:2), а будущий чемпион Турции — «Истанбул Башакшехир» — был разгромлен со счётом 6:0. Во второй половине сезона «зелёные крокодилы» немного сдали: вперёд вышел «Фенербахче». В 1/4 финала Кубка Турции «канарейки» выбили «зелёно-белых», осталась борьба за чемпионство. Всё решалось в последнем туре: для чемпионства «жёлто-синим» необходимо было побеждать «Трабзонспор», а «Бурсаспор» должен был проиграть «Бешикташу», однако в Стамбуле матч завершился вничью (1:1), а подопечные Эртугрула Саглама одержали победу. «Бурсаспор» впервые в своей истории стал чемпионом Турции, вторым клубом не из Стамбула (после «Трабзонспора»), выигравшим «золотые медали».

В следующем году «Бурсаспор» стал бронзовым призёром, пропустив вперёд «Фенербахче» и «Трабзонспор». Больше «зелёные крокодилы» высоких достижений в чемпионате не добились.

В 2012 и 2015 годах становился финалистом Кубка Турции.

В сезоне 2018/19 клуб занял 16-е место в чемпионате и вылетел в Первую Лигу. До спасительного, 15-го места не хватило всего одного очка.

Статистика выступлений 

	
 (*)Победил в группе, но в чемпионском матче уступил Mersin İdman Yurdu.

Достижения 
 Чемпион Турции: 2009/10
 Бронзовый призёр Турции: 2010/11
 Обладатель Кубка Турции: 1986
 Финалист Кубка Турции (5): 1971, 1974, 1992, 2012, 2015
 Победитель Первой лиги (2): 1967, 2006

Текущий состав 

По состоянию на 28 сентября 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль в Instagram

Футбольные клубы Турции
Спорт в Бурсе
ФК «Бурсаспор»